Mon fils (Мой сын, Moy syn) est un film soviétique réalisé par Ievgueni Tcherviakov, sorti en 1928.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Sviatoslav Beliaïev
 Décors : Semion Meïnkin

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1928
Film dramatique soviétique
Film soviétique en noir et blanc